

Населені пункти та їхні частини
 Радзимін — місто в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Радзимін — гміна в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Радзимін — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Радзимін — лісова осада в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства

Примітки